Обтурация ( «закупоривание») — закупорка полого анатомического образования (кровеносного сосуда, желчного протока, мочеточника, бронха, кишечника и т. д.) с нарушением его проходимости. Нарушение проходимости может развиваться как в связи с патологией в пределах полого органа, так и из-за его сдавления извне (например, опухолью). В качестве синонимов обтурации используются термины обструкция и окклюзия:
 обструкция (от  «препятствие; запирание») обычно употребляется в случаях блокирования полого органа внутрипросветным или внеорганным препятствием;
 окклюзия — при сужении просвета органа на фоне патологии его стенок.

Однако различия в терминологии размыты, и часто наблюдается взаимозаменяемость этих терминов.

См. также 
 Стеноз
 Атрезия

Примечания 

Синдромы по алфавиту
Патологическая анатомия